Wolf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Brandt Wolf
 Egbert Ludwigowitsch Wolf
 Frederick Adolph Wolf
 Franz Theodor Wolf
 Karl Wolf
 Matthias Wolf
 Nathanael Matthaeus von Wolf
 Wolfgang Wolf